słonka zwyczajna – gatunek ptaka z rodziny bekasowatych
 słonka – klasa jachtów

2 cieki w Polsce:
 Słonka – struga, dopływ rzeki Budkowiczanka
 Słonka – potok, dopływ Raby
Osoby:
 Jan Roman Słonka – polski jubiler-złotnik
 Jerzy Słonka – polski aktor